Pritzel är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Georg August Pritzel (1815–1874), tysk botaniker och arkivarie
 Ernst Georg Pritzel (1875–1946), tysk botaniker

Tyska efternamn